Indianapolis 500 1954 (oryg. Indianapolis International Motor Sweepstakes) – 2. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1954, która odbyła się 31 maja 1954 po raz 5. na torze Indianapolis Motor Speedway.

38. Indianapolis 500, 5. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: chicanef1.com

Wyścig 
Źródła: statsf1.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: statsf1.com

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: statsf1.com

Klasyfikacja po wyścigu 

Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu. Klasyfikacja konstruktorów została wprowadzona w 1958 roku. Liczone było tylko 5 najlepszych wyścigów danego kierowcy.

Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty

Przypisy 

1954 w Formule 1
1954
1954 w Stanach Zjednoczonych